Příjmení Galli nosí více různých osob:
 Filippo Galli (* 1963) – italský fotbalový obránce
 Giovanni Galli (* 1958) – italský fotbalový brankář
 Jiří Galli (2. pol. 16. století – 1633) –  český protestantský duchovní a básník